Slovo Tarkan má více významů: 

 jméno
 Tarkan (jméno), turecké mužské jméno
 Tarkan (zpěvák) (* 1972), německo-turecký popový zpěvák

 ostatní
 Tarkhan (titul), starobylý turkický a mongolský titul jistého postavení
 Tarkan (postava), fiktivní hunský bojovník vytvořený tureckým komiksovým kreslířem Sezginem Burakem
 Tarkan (film), filmové zpracování slavného tureckého komiksu s hlavním hrdinou Tarkanem
 Tarkhan (Egypt), starověká egyptská nekropole nacházející se na západním břehu řeky Nil asi 50 km jižně od Káhiry
 Tarkhan (Paňdžáb), sociální skupina s kořeny v Indii, která žije na území dnešního Pákistánu a severní Indie